Грецька футбольна суперліга 2019—2020 — 84-ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Титул чемпіона втретє здобув «Олімпіакос».

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемію COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 2 березня по 6 червня 2020 року.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф за право грати в Суперлізі 

|-
| colspan="5" style="background: #FCC; text-align: center;" | 26 — 29 серпня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway  

Греція
Греція
2019 у грецькому спорті
2020 у грецькому спорті